Berleburg steht für:

 die Stadt Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen
 die Berleburg, auch Schloss Berleburg (Schlitz) bzw. Villa Wittgenstein, ein schlossgleiches Herrenhaus in der Stadt Schlitz, Vogelsbergkreis, in Hessen
 Schloss Berleburg, gegründet als Berleburg im heutigen Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen
 das ehemalige Amt Berleburg im ehemaligen Kreis Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Berleburger Bibel